Adobe Photoshop Album Starter Edition é uma versão grátis do programa Adobe Photoshop Album, oferecendo-nos apenas ferramentas básicas para edição de fotografias, tais como:
corrigir falhas comuns das fotografias, como olhos vermelhos, cor e brilho;
compartilhar fotografias através de correio electrónico ou de SMS;
pesquisa rápida de qualquer fotografia através do motor de busca integrado.

Tenha em conta que este programa não tem qualquer tipo de limite de tempo ou de quantidade de fotos, mas tem limites nas suas funções de edição, em relação à versão do programa dita acima.

Organize suas fotos
O grande destaque deste software é a sua capacidade de organização de imagens.  Com ele, você possui uma ferramenta descomplicada para deixar todas as suas fotos à mão quando desejar visualizá-las. Aqui você gerencia seus álbuns facilmente, precisando de apenas alguns cliques para criar uma simples apresentação de slides.

Além disso, é possível acessar informações sobre cada imagem de maneira muito simples, o que permite a você adicionar tags, notas e também renomear cada uma delas.

O Adobe Photoshop Album é capaz de organizar as fotos por nome, tags, data em que foram criadas e localização no seu sistema.

Calendários, Cartões, etc.
Além de apresentações de slides, este software é capaz de criar calendários e cartões, utilizando suas imagens. Existe um menu chamado “Create”, a partir do qual será possível acessar às opções de criação.  É a partir deste mesmo menu que serão criadas apresentações de slides com suas imagens.

Retoques
Muitas vezes as fotografias saem com pequenas imperfeições e uma das que mais incomodam é aquela que deixa vermelhos os olhos dos fotografados. Com este programa, este simples erro pode ser reparado facilmente. No menu “Fix” está disponível uma ferramenta com a qual ele será corrigido com poucos cliques.

Além de retirar os olhos vermelhos, o Adobe Photoshop Album é capaz de recortar pedaços das imagens. Existem ainda outras opções disponíveis referentes à coloração da imagem. É possível ajustar as cores, os níveis de cor, contraste e nitidez.

Ligações externas

 Página Oficial em Português e Download

Programas de computador da Adobe
Adobe Photoshop Album Starter Edition